Флок:

 Флок — муніципалітет у Франції.
 Флок (у хімії) — продукт флокуляції